Uzbl — это бесплатный и свободный минималистический браузер, разработанный и вдохновленный в соответствии с философией UNIX. Разработка была начата в начале 2009 года, последняя стабильная версия вышла 28 февраля 2016. Основная часть браузера написана на C, но используются и другие языки, чаще всего Python. Все части проекта uzbl опубликованы как свободное программное обеспечение под лицензией GNU GPL 3 версии.

Название образовано от английского usable, написанного lolspeak’ом.

Несмотря на то, что Uzbl находится на ранней стадии разработки, проект уже зарекомендовал себя как один из самых лучших минималистичных браузеров

Дизайн 
Uzbl следует философии Unix, «Пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо. Пишите программы, которые бы работали вместе. Пишите программы, которые бы поддерживали текстовые потоки, поскольку это универсальный интерфейс». В итоге, Uzbl не содержит большинство возможностей, которые имеют другие браузеры: к примеру, в нём нет своего тулбара, нет своих виджетов, он не управляет закладками, загрузками или cookies, оставляя всё это внешним скриптам или программам, как uzbl_tabbed (добавляет поддержку вкладок). Для взаимодействия с другими программами он использует стандартный ввод (FIFO), конвейеры, сокет домена UNIX или текстовый файл.
Такой дизайн — не недостаток, а преимущество, которое позволяет сделать программу более гибкой и настраиваемой.

Возможности 
Uzbl использует WebKit, и поэтому имеет поддержку многих веб-стандартов, включая HTML, XML, XPath, CSS, ECMAScript (JavaScript), DOM и SVG, проходит все Acid3 тесты. Webkit также поддерживает Netscape-подобные плагины, такие как Adobe Flash Player и MPlayer.

Дизайн Uzbl фокусируется на использовании клавиатурных сокращений, но также поддерживает мыши и другие указывающие устройства ввода. Как pentadactyl и vimperator , Uzbl представляет интерфейс, основанный на режимах, унаследованных от vi и Vim. Вместо того чтобы двигать курсор в адресную строку или к ссылке, пользователь нажимает горячую клавишу, которая включает командный режим, в котором он может переходить по ссылкам, изменять настройки браузера и делать те же вещи, что и в привычных веб-браузерах. Осваивание такого интерфейса очень явно показывает суть кривой обучаемости, однажды изученный, он позволяет пользователю работать быстрее, испытывать большее удобство, чем с любым другим браузером.

Разработка 
Uzbl написан и спроектирован для Arch Linux, но может быть скомпилирован и для других GNU/Linux-дистрибутивов. Присутствуют руководства для сборки под Gentoo Linux, Ubuntu, PLD Linux, MacPorts, и Nix package manager. Также доступны готовые пакеты для множества дистрибутивов.

История 
Идея для нового браузера появилась весной 2009 на форуме Arch Linux , так как не существовало браузера, строго следующего философии Unix. В результате Dieter Plaetinck начал разработку и скоро вокруг проекта возникло целое сообщество разработчиков. Самая первая версия появилась 21 апреля 2009. Только после двух месяцев разработки проект стал относительно пригодным для использования.
21 сентября 2009 Uzbl был принят в Debian и появился в тестовой ветке 2 октября 2009.

См. также 

 
 slashdot story
 FOSDEM talk Video and Slides

Ссылки 

Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободные браузеры
Браузеры под POSIX-системы